Franco Panizza (1948-2022) – calciatore italiano
Franco Panizza (1959) – politico italiano